New Zealand Cycle Classic 2021 var den 34. udgave af det newzealandske etapeløb New Zealand Cycle Classic. Cykelløbets fem etaper blev kørt fra 13. januar med start i Masterton til 17. februar 2021 hvor det sluttede i landets hovedstad Wellington. De første fire etaper blev kørt i regionen Wairarapa, mens løbets sidste etape for første gang i ti år havde start og mål i Wellington. På
grund af coronaviruspandemien var der blandt de 14 deltagende hold kun australske St George Continental Cycling Team som ikke var fra New Zealand. Der var 71 newzealandske ryttere ud af de 79 startende. Løbet var det første etapeløb på den internationale cykelkalender i 2021, og var en del UCI Oceania Tour 2021.

Corbin Strong som repræsenterede det newzealandske landshold vandt løbet, og tog sig også af den samlede sejr i ungdomskonkurrencen. Holdkammerat Finn Fisher-Black var otte sekunder efter på andenpladsen, mens Aaron Gate fra Black Spoke Pro Cycling Academy endte på tredjepladsen.

Etaperne

Trøjernes fordeling gennem løbet

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Samlede stilling

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
Cykelløb i 2021